Tarkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Arsenjewitsch Tarkowski (1932–1986), sowjetischer Filmregisseur

 Andrzej Tarkowski (1933–2016), polnischer Entwicklungsbiologe
 Arseni Alexandrowitsch Tarkowski (1907–1989), sowjetischer Lyriker und Übersetzer 
 James Tarkowski (* 1992), englischer Fußballspieler
 Michał Tarkowski (* 1946), polnischer Schauspieler, Kabarettist, Drehbuchautor und Regisseur